Подгу́же ( — «Підгір'я») — польський топонім

Населені пункти та їхні частини
 Подґуже — село в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Подґуже — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Подґуже — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Подґуже — село в гміні Кадзідло Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Подґуже — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Подґуже — село в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Подґуже — село в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Подґуже — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Подґуже — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Подґуже — село в гміні Колчиґлови Битівського повіту Поморського воєводства
 Подґуже — село в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подґуже — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Подґуже — село в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подґуже — село в гміні Млинари Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Подґуже — село в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Подґуже — село в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Подґуже — частина міста Душники-Здруй у Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Подґуже — частина міста Ковари в Єленьогурському повіті Нижньосілезького воєводства
 Подґуже — частина міста Валбжиха в Нижньосілезькому воєводстві
 Подґуже — частина міста Грубешева у Грубешівському повіті Люблінського воєводства
 Подґуже — частина міста Холма в Люблінському воєводстві
 Подґуже — частина міста Тишівці в Томашівському повіті Люблінського воєводства
 Подґуже — частина міста Томашув-Мазовецький в Томашовському повіті Лодзинського воєводства
 Подґуже — частина міста Старий Санч у Новосандецькому повіті Малопольського воєводства
 Подґуже — частина міста Прошовіце в Прошовицькому повіті Малопольського воєводства
 Подґуже — частина міста Хелмек у Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Подґуже — частина міста Кракова в Малопольському воєводстві
 Подґуже — частина міста Шидловця в Шидловецькому повіті Мазовецького воєводства
 Подґуже — частина міста Свентохловіце в Сілезькому воєводстві
 Подґуже — частина міста Завихоста в Сандомирському повіті Свентокшиського воєводства
 Подґуже — частина міста Кунува в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Подґуже — частина міста Кошалін в Західнопоморському воєводстві
 Подґуже — частина села Орле в гміні Ґрута Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Подґуже — частина села Серокомля в гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Подґуже — частина села Комарув-Осада в гміні Комарув-Осада Замойського повіту Люблінського воєводства
 Подґуже — частина села Ґнойно в гміні Константинув Більського повіту Люблінського воєводства
 Подґуже — частина села Ожеґув у гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Подґуже — частина села Леснічувка в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Подґуже — частина села Дилюв-Шляхецький в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Подґуже — частина села Завада-Лянцкоронська в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Пісажова в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Залуже в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Боркі в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Велика Весь у гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Ольшини в гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Віняри в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Пйотрковіце-Великі в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Збилітовська-Ґура в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Ольшини в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Тенґобоже в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Яксиці в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Квятоновіце в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Пташкова в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Менцина в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Чуліце в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Любожиця в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Менджехув у гміні Менджехув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Марципоремба в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Зачарне в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Лянцкорона в гміні Лянцкорона Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Козінець у гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Вепш у гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Плесьна в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Лашув у гміні Палечниця Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Рупнюв у гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Подґуже — частина села Ковалькув у гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Подґуже — частина села Баба в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Подґуже — частина села Романув у гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Подґуже — частина села Гута-Скаришевська в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Подґуже — частина села Бриниця в гміні Лубняни Опольського повіту Опольського воєводства
 Подґуже — частина села Лісув у гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Подґуже — частина села Туже-Поле в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подґуже — частина села Ґрабіни в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Подґуже — частина села Лавниця в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Подґуже — частина села Ґжибув у гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Подґуже — частина села Гадлі Каньчузькі (Гадле-Каньчуцькі) в гміні Яворник-Польський Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Подґуже — частина села Паркош у гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Подґуже — частина села Пехоти в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Подґуже — частина села Лончкі-Кухарські в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Подґуже — частина села Борек-Старий в гміні Тичин Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подґуже — частина села Тшцяна в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подґуже — частина села Єжове в гміні Єжове Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Подґуже — частина села Еви в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Подґуже — частина села Клещова в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Подґуже — частина села Завада-Піліцька в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Подґуже — частина села Хвалібоґовиці в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґуже — частина села Войновиці в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґуже — частина села Слупя в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґуже — частина села Обренчна в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґуже — частина села Чекажевіце-Перші в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґуже — частина села Колачковиці в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґуже — частина села Метель у гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґуже — частина села Жерники-Дольне в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґуже — частина села Радомиці в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подґуже — частина села Більча в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подґуже — колонія в гміні Сулікув Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Подґуже — колонія в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Подґуже — колонія в гміні Старий Брус Володавського повіту Люблінського воєводства
 Подґуже — колонія в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Подґуже — колонія в гміні Слонськ Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Подґуже — колонія в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Подґуже — осада в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Подґуже — осада в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Подґуже — осада в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Подґуже — лісова осада в гміні Кадзідло Остроленцького повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Підгір'я
 Подгор'є

Примітки